Баит — многозначный термин:

 Баит — деревня в Ужурском районе Красноярского края России;
 Баит — река в Красноярском крае;
 Баит — жанр поэзии.